Cristián Muñoz puede referirse a:

 Cristián F. Muñoz (1977-), futbolista (portero) argentino, nacionalizado chileno;
 Cristián Muñoz Corrales (1983-), futbolista chileno.
 Cristian Camilo Muñoz (1996-), ciclista profesional colombiano.